En patois romand et savoyard "buet" (bouét, boet) désigne des lieux boisés.

Les termes Le Buet et Buet peuvent se référer à:

Personnalités

 Charles Buet est un écrivain et journaliste savoyard, de France.

Toponymes

 Mont Buet, un sommet du massif du Giffre, en Haute-Savoie, en France.
Son nom a également été donné à deux hameaux des communes avoisinantes :
 Le Buet, est un lieu-dit de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie.
 Le Buet, est une gare, halte SNCF, sur la ligne Saint-Gervais - Vallorcine, en Haute-Savoie, située au hameau « Le Buet » de la commune de Vallorcine, en Haute-Savoie.
 Rivière Buet, un affluent de la rive nord de la rivière Arnaud laquelle coule vers l'est pour se déverser sur le littoral est de la baie d'Ungava. Elle vers dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans Kativik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.